

Commune 
 Brienz, commune suisse du canton de Berne
 Brienz/Brinzauls, commune suisse du canton des Grisons

Hydrographie 
Lac de Brienz, lac situé dans le canton de Berne dans les Alpes suisses

Homonymie de toponyme